Gisela es un nombre propio femenino, que proviene del alto alemán antiguo y puede traducirse al español como rehén, promesa o garantía.

Variantes en otros idiomas

Personajes con nombre de pila "Gisela"
 Gisela, hija de Pipino el Breve.
 Gisela, hija de Carlomagno.
 Gisela, hija de Ludovico Pío.
 Gisela, cantante española famosa a partir del programa de TVE "Operación Triunfo".
 Gisela Bolaños, modelo venezolana.
 Gisela de Austria (1856-1932), hija de Francisco José I, emperador de Austria y rey de Hungría.
 Gisela de Baviera (985-1033 o 1065), reina de Hungría, esposa de Esteban I (San Esteban).
 Gisela Dulko, tenista argentina.
 Gisela May, actriz de teatro alemana.
 Gisela Ponce de León, actriz peruana.
 Gisela Pulido, deportista española.
 Gisela Riera, extenista española.
 Gisela Santa Cruz, cantante y folklorista boliviana.
 Gisela Valcárcel, presentadora peruana.

Notas y referencias

Nombres germanos
Nombres femeninos